LFF ist die Abkürzung für:
 Landesamt für Finanzen
 Lao Football Federation der Fußballverband von Laos
 Lamello Formfeder, ein Flachdübel
 Latvijas Futbola federācija, der Fußballverband von Lettland
 Libyan Football Federation, der Fußballverband von Libyen
 Lietuvos Futbolo Federacija, der Fußballverband von Litauen

LFF